Николај Давиденко је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 6:4, 6:2.

Носиоци 

  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Рафаел Надал (финалиста)
  Новак Ђоковић (друго коло)
  Николај Давиденко (победник)
  Давид Ферер (друго коло)
  Енди Родик (полуфинале)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Џејмс Блејк (четвртфинале)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Михаил Јужни (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Енди Мари (друго коло)
  Томи Робредо (друго коло)
  Гиљермо Кањас (четврто коло)
  Пол-Анри Матје (четврто коло)

<li> Фернандо Гонзалез (треће коло)
<li> Хуан Монако (треће коло)
<li> Иво Карловић (друго коло)
<li> Карлос Моја (треће коло)
<li> Лејтон Хјуит (друго коло)
<li> Хуан Карлос Фереро (треће коло)
<li> Иван Љубичић (друго коло)
<li> Николас Алмагро (треће коло)
<li> Јарко Нијеминен (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (друго коло)
<li> Радек Штјепанек (четврто коло)
<li> Станислас Вавринка (друго коло)
<li> Фернандо Вердаско (друго коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li> Игор Андрејев (четвртфинале)
<li> Фелисијано Лопез (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2008.